Slovo mall [mól] má více významů:

 nákupní centrum (z angličtiny)
 Dubai Mall – nákupní centrum v Dubaji,
 Everett Mall – obchodní centrum v americkém státě Washington

Mall Group – skupina e-shopů
 Mall.cz – český e-shop
 MALL.TV – česká internetová televize

Mall (Londýn) – londýnská ulice
Mall (píseň) – píseň albánského zpěváka a skladatele Eugenta Bushpepy

Podobný článek
moll – mollová stupnice
Pall Mall